Азафран има више значења:
 Азафран (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Азафран (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику